Lavage is een term die door medici gebruikt wordt om aan te geven dat lichaamsdelen zoals longen, darmen of gewrichten door- of schoongespoeld worden. Voor specifieke lichaamsdelen gelden meer precieze termen:
Broncheo-alveolaire lavage: bij een bronchoscopie om de longen schoon te spoelen of weefsel te krijgen voor onderzoek. Te denken valt aan een poging om tuberculosebacteriën te kweken, of kankercellen onder een microscoop te kunnen zien, wanneer de tumor moeilijk te bereiken is.
Orthograde darmspoeling: om de darm schoon te spoelen voorafgaande aan een operatie of een colonoscopie.
Artroscopische lavage/débridement: tijdens een kijkoperatie wordt een gewricht schoongespoeld. Bijvoorbeeld wanneer het kraakbeen van de knieschijf rafelig is, probeert men het zo glad mogelijk te maken en spoelt men de kleine stukjes kraakbeen uit het kniegewricht weg.

Lavagevloeistof in een gewricht, de longen of de buikholte zal niet alleen steriel moeten zijn, maar in principe ook vrijwel isotoon. Dit laatste houdt in, dat de vloeistof dezelfde osmotische druk moet hebben als lichaamsvloeistoffen, een equivalent van 0,9% NaCl. Afhankelijk van de doelstelling kan men antibiotica toevoegen.

De vier tot acht liter lavagevloeistof waarmee men de darm schoonspoelt mag niet vanuit de darm naar de bloedbaan overgaan. Daarom worden zogenaamde Macrogol-oplossingen gebruikt, zoals Klean-Prep® en Transipeg®. Deze zijn hygroscopisch, zodat vocht eerder naar de darmen kan sijpelen dan andersom.

Woordherkomst 
Het Franse zelfstandig naamwoord lavage betekent wassen, de was, het spoelen.
Geneeskundige behandeling